Fekete József (1713–1789) jezsuita pap, költő
Fekete József (1782 k.–1825) katolikus pap
Fekete József (1833–1897) középiskolai tanár
Fekete József (1842–1906) kertészmérnök
Fekete József (1854–1928) író, publicista
Fekete József (1866–?) gépészmérnök, a magyarországi ipari oktatás megszervezője
Fekete József (1882–1941) színművész
Fekete József (1903–1979) szobrász
Fekete József (1923–1987) tornász
Fekete József (1935) agrárközgazda
Fekete József (1936–2017) agrármérnök
Fekete József (1941) erdőmérnök
Fekete József (1947) súlyemelő, edző
Fekete József (1965) cselgáncsozó
Fekete József egyetemi tanár, az MTA doktora

hasonló néven
Fekete József István (1928–2011) labdarúgó